Gleichen kan syfta på:
 Grevarna av Gleichen – en tysk grevlig ätt som innehade Burg Gleichen i Thüringen
 Grevskapet Gleichen – ett tidigare grevskap i Thüringen

Geografi

Kanada 

 Gleichen (samhälle), Alberta,

Tyskland 

 Gleichen, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen, 
 Burg Gleichen, Thüringen,